FAM155A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 458 амінокислот, а молекулярна маса — 51 493.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки